Ethelbert Takahashi est un personnage du manga Vampire Chronicles créé par Kyo Shirodaira et Yuri Kimura.

Biographie 
Ethelbert Takahashi est un dhampire ayant rejoint la communauté de Bridget, dans le but de l'aider à tuer Rose-Red Strauss. Âgé de 300 ans, il a pour principe de ne pas tuer les femmes et les enfants, il se sert d'une faux pour affronter ses adversaires. Lorsque les Fios décidèrent de lancer leur ultimatum il accompagna Bridget, Lætitia, Fûhaku et Merill Morishima pour détruire les sceaux afin de libérer Adelheid. Il assista d'ailleurs à la révélation, par celle-ci, de la vérité sur l'assassinat de Stella. 

Personnage de Vampire Chronicles